17-й чемпионат мира по гандболу среди женщин — международный турнир по гандболу, который прошёл в России со 5 по 18 декабря 2005 года. Все матчи турнира состоялись в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», СКК «Петербургский» и спорткомплексе «Юбилейный». Россия впервые принимала чемпионат мира по гандболу (среди мужчин или женщин). Чемпионом стала сборная России.

Участники 
В чемпионате мира 2005 приняли участие 24 команды. Россия выступала на правах хозяйки

Первый групповой раунд

Группа A («Ледовый дворец»)

Группа B (СКК «Петербургский»)

Группа С (СК «Юбилейный»)

Группа D (СК «Юбилейный»)

Второй групповой этап

Группа 1 («Ледовый дворец»)

Группа 2 (СКК «Петербургский»)

Плей-офф

Утешительный турнир 
 Матч за 7-е место:  Южная Корея 28-29 (14-15) Бразилия . Очки: Хо Ён Сок (7 очков), Алессандра Присцила ду Насимьенту (10 очков).
 Матч за 5-е место:  Нидерланды 28-26 (17-12) Германия . Очки: Диана Ламейн (7 очков), Грит Юрак (9 очков).

Полуфиналы 
  Румыния 26-24 (15-14) Венгрия . Очки: Роксана Гатцель, Стелуца Лука, Валентина Ардян-Элисей (по 4 очка), Иболья Мельманн (7 очков).
  Россия 31-24 (16-9) Дания . Очки: Ирина Полторацкая (7 очков), Рикке Хорликке (5 очков).

Матч за 3-е место 
  Дания 24-27 (15-14) Венгрия . Очки: Катрин Фрюлунд (7 очков), Анита Гёрбиц (7 очков).

Финал 
  Россия 28-23 (17-12) Румыния . Очки: Людмила Постнова (7 очков), Валентина Ардян-Элисей (7 очков).

Итоговое положение

Бомбардиры

Символическая сборная турнира 
 Вратарь:  Люминица Дину-Хуцупан
 Левый крайний:  Валентина Ардян-Элисей
 Левый защитник:  Перл ван дер Виссель
 Центральный защитник:  Анита Гёрбиц
 Правый защитник:  Грит Юрак
 Правый крайний:  Ву Сун Хе
 Линейный:  Людмила Бодниева

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира 2005 на сайте Международной гандбольной федерации

2005 год в гандболе
Спорт в России в 2005 году
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в России
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Декабрь 2005 года
Соревнования по гандболу в России
2005 год в Санкт-Петербурге